Tenisový turnaj WTA Texas Tennis Open 2011 se konal ve dnech 21.–27. srpna v oddílu Hilton Lakes Tennis & Sports Club v Grapevine u amerického Dallasu. Událost se hraje venku na tvrdých dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD. Jednalo se o úvodní ročník události v rámci WTA Tour.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Pcheng Šuaj (odstoupila, zranění)
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Yanina Wickmayerová (1. kolo, skreč)
  Sabine Lisická (vítězka)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Jarmila Gajdošová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (semifinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Irina Falconiová
  Melanie Oudinová
  Šachar Pe'erová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Kateryna Bondarenková
  Angelique Kerberová
  Aravane Rezaïová
  Chanelle Scheepersová
  Akgul Amanmuradovová – postoupila jako šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= I-C Begu
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= P Parmentier
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= G Dulko
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= B Jovanovski
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= T Tanasugarn
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Sevastova
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Arvidsson
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Y Wickmayer
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=0r

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= S Lisicki
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Mirza
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Brianti
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= I Falconi
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Arn
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= K Bondarenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Lučić
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= D Cibulková
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= I-C Begu
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Dulko
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Sevastova
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= S Arvidsson
| RD2-score04-1=64
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= S Lisicki
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Brianti
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= K Bondarenko
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= D Cibulková
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= I-C Begu
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Sevastova
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= S Lisicki
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= K Bondarenko
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= I-C Begu
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= S Lisicki
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2='''6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Johanna Larssonová /  Jasmin Wöhrová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  Taťána Pučeková (čtvrtfinále)
  Sofia Arvidssonová /  Casey Dellacquová (semifinále)
  Irina-Camelia Beguová /  İpek Şenoğluová ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Texas Tennis Open
Tenis v USA v roce 2011